Get on the Bus — сингл 1999 года в США. Взят с альбома The Writing's On The Wall американской группы Destiny's Child.

Список композиций 
 «Get on the Bus» (radio version) (featuring Timbaland)
 «Get on the Bus» (radio edit without rap)
 «Get on the Bus» (instrumental)

Чарты 

Синглы Destiny's Child
Песни Тимбалэнда